Рајан Глен Мејсон (; Енфилд, Лондон, 13. јун 1991), енглески фудбалски тренер и бивши фудбалер. 

Мејсон је прошао млађе категорије Тотенхема, а деби за први тим имао је 2008. године. Позајмљиван је Јоувил тауну, Донкастер роверсима, Милволу, Лорјану и Свиндон тауну. Први меч у Премијер лиги за Тотенхем одиграо је 2014, а први меч за селекцију Енглеске 2015. Мејсон је прешао у Хал сити 2016. у рекордном клупском трансферу вредном 13 милиона фунти. Играјући за Хал против Челсија, доживео је фрактуру лобање у јануару 2017. Након дуготрајног лечења и након савета лекара, повукао се из такмичарског фудбала у фебруару 2018.

Мејсон је постао привремени тренер Спарса 2021. чиме је постао најмлађи премијерлигашки тренер у историји, са својих 29. година.

Статистике

Клуб

Репрезентација

Тренерска каријера

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1991.
Енглески фудбалери
Фудбалери Тотенхем хотспера
Фудбалери Хал Ситија
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери Милвола
Везни играчи у фудбалу